En el universo StarCraft, Mar Sara es una de las colonias Terran ubicada en el Sistema Sara (junto con Chau Sara) del Sector Koprulu. Es uno de los planetas marginales, primero de la Confederación y después en el Dominio Terran. Además tanto en la Campaña Terran del StarCraft Original como en la del StarCraft II Wings of Liberty es el punto de partida de las acciones bélicas.

Historia en el juego 
Raynor es líder y comandante de buena parte de la colonia, él logra acabar con una colonia Zerg que habían infectado una de sus instalaciones, pero la Confederación, temiendo que Raynor logre descubrir sus planes, lo encarcela en una nave-prisión por "destruir propiedades de la Confederación Terran", al ser rescatado por Arcturus Mengsk, Raynor se propone rescatar un grupo de colonos, pero entonces reciben una transmisión Terran en los sectores más alejados de la destruida colonia, al parecer, una nave comandante de la Confederación, la Norad II, ha caído al estallar sus propulsores por un ataque Zerg en órbita y ahora se hallan rodeados por Zerg, si no hacen algo, la Norad II podría estallar, Mengsk logra rescatar al general Edmund Duke y a parte de su tripulación con la cual recuperan la nave y escapan de Tarsonis.

Años más tarde, el general Gerard DuGalle, máxima autoridad militar del DUT, envía un escuadrón al mando de Samir Duran con el fin de recuperar un Emisor Psiónico que la Confederación había dejado abandonado durante la revuelta de Mengsk y que sería vital para la captura de la Supermente, en un intento desesperado por proteger sus posesiones, Mengsk lo hace, accidentalmente, estallar.

Planetas en el Universo StarCraft